Diamond City, que en inglés significa Ciudad Diamante o Ciudad del Diamante, puede hacer referencia a varios lugares:

 En Canadá:
 Diamond City, en la provincia de Alberta.

 En los Estados Unidos:
 Diamond City, en el estado de Arkansas.
 Diamond City, antigua ciudad de Carolina del Norte.